Na mitologia Inuit, Issitoq (também Isitoq) é uma deidade que castiga aqueles que quebram tabus. Ele normalmente leva a forma de um olho voador gigantesco.

Mitologia inuíte